Marrone ima više značenja:
 Marrone, Frosinone
 Marrone, Savona